Подградци има више значења:

 Подградци, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Горњи Подградци, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Доњи Подградци, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ

Види још 
 Подградина (вишезначна одредница)